Габриэль Эстебан Кабальеро Шикер (; ) — мексиканский футболист и футбольный тренер аргентинского происхождения. Известен по выступлениям за «Пачуку», «Сантос Лагуна», «Депортес Антофагаста» и сборную Мексики. Участник чемпионата мира 2002 года.

Клубная карьера 
В 1989 году Кабальеро начал карьеру в аргентинском «Сентраль Кордова». В том же году дебютировал в аргентинской Примере. В 1994 году перешёл в чилийский «Депортес Антофагаста», где в 1995 году стал лучшим бомбардиром чилийской Примеры.

Летом того же года Габриэль перешёл в мексиканский «Сантос Лагуна». Зимой 1996 года выиграл мексиканскую Примеру и стал её лучшим бомбардиром. В 1998 году Кабальеро подписал контракт с «Пачукой», в составе которой он выступал до 2009 года, с небольшими перерывами на игры за «Атлас» и «Пуэблу». С «Пачукой» Габриэль пять раз стал чемпионом Мексики, а также выиграл Североамериканскую суперлигу, Южноамериканский кубок и трижды Лигу чемпионов КОНКАКАФ. В 2009 году Кабальеро в возрасте 38 лет завершил карьеру футболиста.

Международная карьера 
13 марта 2002 году в товарищеском матче против сборной Албании Кабальеро дебютировал за сборную Мексики. В 2002 году Габриэль был включен в заявку национальной команды на участие в чемпионате мира в Японии и Южной Кореи. На турнире он сыграл в матчах против Эквадора, Италии и Хорватии.

Достижения 
Командные

 «Сантос Лагуна»
  Чемпионат Мексики — 1996

 «Пачука»
  Чемпионат Мексики — 1999
  Чемпионат Мексики — 2001
  Чемпионат Мексики — Апертура 2003
  Чемпионат Мексики — Клаусура 2006
  Чемпионат Мексики — Клаусура 2007
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2007
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2008
 Обладатель Южноамериканского кубка — 2006
  Североамериканская суперлига — 2007

Индивидуальные

 Лучший бомбардир чемпионата Чили — 1995
 Лучший бомбардир чемпионата Мексики — 1997

Примечания

Ссылки 
 Interview in Spanish
 BDFA Argentine Football Database
 Profile at Guardian stats centre
 Profile
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Сентраль Кордова» Росарио
Игроки ФК «Депортес Антофагаста»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Пуэбла»
Футбольные тренеры Мексики
Тренеры ФК «Пачука»
Тренеры ФК «Кафеталерос де Чьяпас»
Тренеры ФК «Дорадос де Синалоа»
Тренеры ФК «Хуарес»
Тренеры ФК «Масатлан»